Paprotnia heißen folgende Orte in Polen:

 Paprotnia (Krzymów), Dorf im Powiat Koniński, Woiwodschaft Großpolen; siehe Krzymów
 Paprotnia (Powiat Siedlecki), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Siedlecki, Woiwodschaft Masowien
 Paprotnia (Zapolice), Dorf im Powiat Zduńskowolski, Woiwodschaft Łódź; siehe Zapolice